Poljica je lahko:
 Poljica Kozička (Hrvaška)
 Poljica, Jelsa (Hrvaška)
 Poljica, Marina (Hrvaška)
 Poljica, Podbablje (Hrvaška)
 Poljica, Vrsi (Hrvaška)
 Poljica, Krk (Hrvaška)
 Poljica, Črna gora